Carlisle může být:
město v severní Anglii – Carlisle (Anglie)
volební obvod pro volby do britského parlamentu – Carlisle (volební obvod)
sopka na Aljašce – Carlisle (sopka)
planetka – 4362 Carlisle (planetka)
lokalita v USA:
Carlisle (Arkansas)
Carlisle (Indiana)
Carlisle (Iowa)
Carlisle (Kentucky)
Carlisle (Massachusetts)
Carlisle (New York)
Carlisle (Ohio)
Carlisle (Pensylvánie)
Carlisle (Jižní Karolína)
Carlisle Barracks v pensylvánském Carlisle
lokalita v západní Austrálii:
Carlisle (Austrálie)
lokalita v Kanadě:
Carlisle (Hamilton)
Carlisle (Middlesex County)
osoba:
 Belinda Carlisle
 Bob Carlisle
 Rick Carlisle
 Kitty Carlisle